Umwandlung steht für:

 Umwandlung (Gesellschaftsrecht), Änderung einer Rechtsform im Gesellschaftsrecht 
 Umwandlung (Schach), beim Schachspiel die Verwandlung eines Bauern beim Erreichen der gegnerischen Grundreihe in eine andere Figur
 Umwandlung eines Dienstverhältnisses in das einer anderen Art, z. B. vom Beamtenverhältnis auf Probe zum Beamtenverhältnis auf Lebenszeit

Siehe auch:
 Transformation